Сан-Паоло-ди-Ези () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

Население составляет 873 человека (2008 г.), плотность населения составляет 87 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 60038. Телефонный код — 0731.

Покровителем коммуны почитается апостол Павел, празднование 25 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20090208012436/http://www.comune.sanpaolodijesi.an.it/Engine/RAServePG.aspx

Ссылки 
 
 Национальный институт статистики  
 Национальный институт статистики